Джуліан Сендз (;  4 січня 1958) — британський актор, відомий, зокрема, по ролі у фільмі жахів «Чорнокнижник».

Біографія 

Народився в Отлі, Західний Йоркшир. Навчався у лондонській Центральній школі мови і драматичного мистецтва (Central School of Speech and Drama), пізніше грав у театрі. Кінокар'єра Сендза почалася з другорядних ролей, в 1984 році він зіграв роль фотографа у фільмі Ролана Жоффе «Поля смерті». Популярність до нього прийшла після ролі Джорджа Емерсона в картині Джеймса Айворі «Кімната з видом» (1985), після чого Сендз перебрався в Голлівуд. В кінці 1980-х — початку 1990-х він зіграв кілька ролей у фільмах жахів, зокрема, у «Чорнокнижнику» (1989). У 1994 році розпочалася співпраця Сендза з британським режисером Майком Фіггісом, у якого він грав у картинах «Версія Браунінга», «Залишаючи Лас-Вегас», «Побачення на одну ніч», «Таймкод» і «Готель».

13 січня 2023 року Сендз був оголошений зниклим безвісти в горах Сан-Ґабріел недалеко від Лос-Анджелеса в Каліфорнії, перед зникненням актор був у поході. Через погані погодні умови наземні пошуки було припинено, пошуки за допомогою вертольота продовжувалися.

Фільмографія 
 1984 — Поля смерті / The Killing Fields
 1985 — Доктор і дияволи / The Doctor And The Devils
 1986 — Кімната з видом / A Room with a View — Джордж Емерсон
 1987 — Готика / Gothic — Шеллі
 1988 — Флюїди / Vibes
 1989 — Вбивство в місячному світлі / Murder By Moonlight
 1989 — Чорнокнижник / Warlock — Чорнокнижник
 1990 — І світло в тьмі світить / Il sole anche di notte
 1990 — Арахнофобія / Arachnophobia
 1991 — Обід голяка / Naked Lunch
 1991 — Експромт / Impromptu
 1991 — Чоловіки і коханці / Husbands And Lovers
 1992 — Легенда про вампіра / Tale Of A Vampire
 1993 — Гелена в ящику / Boxing Helena — Нік Кавано, доктор
 1993 — Чорнокнижник 2: Армагеддон / Warlock: The Armageddon
 1994 — Поворот гвинта / The Turn Of The Screw
 1994 — /Mario und der Zauberer (за новелою Томаса Манна, реж. Клаус Марія Брандауер) — Професор Фурман
 1995 — Покидаючи Лас-Вегас / Leaving Las Vegas
 1995 — Велика втеча слонів / The Great Elephant Escape
 1997 — Побачення на одну ніч / One Night Stand
 1998 — Привид опери / Fantasma dell'opera
 2000 — Таймкод / Timecode — Квентін
 2000 — Ватель / Vatel — Людовик XIV
 2000 — Готель «Мільйон доларів» / The Million Dollar Hotel — Теренс Скопа
 2000 — Готель -Гід
 2001 — 24 години / 24
 2002 — Червона роза / Rose Red
 2003 — Медальйон / The Medallion
 2004 — Ромасанта: Полювання на перевертня / Romasanta
 2004 — Перстень Нібелунгів / Ring of the Nibelungs
 2005 — Зоряна брама: SG-1 / Stargate SG-1
 2011 — Дівчина з татуюванням дракона / The Girl with the Dragon Tattoo
 2017 — Кривий будиночок / Crooked House
 2019 — Розмальований птах / Nabarvené ptáče

Примітки

Посилання 
 
 Інтерв'ю «The Guardian», 19 серпня 2000
 Джуліан Сендз , російський фан-сайт

Британські кіноактори
Британські телеактори
Актори, які зіграли роль Людовика XIV
Уродженці Західного Йоркширу
Зниклі безвісти